Vinné je název více míst:
 Vinné (okres Michalovce) – obec v okrese Michalovce, kde se nachází Vinenský hrad
 Vinné (Ploskovice) – část obce Ploskovice v okrese Litoměřice